Jean-François Girard peut désigner :

 Jean-François Girard (1733-1810), homme d'église et parlementaire français durant la Révolution française ;
 Jean-François Girard, un médecin et haut fonctionnaire français né en 1944.